Куманица е:

 река в България, десен приток на река Черни осъм.
 пещера в България.
 дере в землището на село Войнягово
 Куманица е старото име на село Кубратово